Onderdistrict in Indonesië
 Tembarak (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Temanggung in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Tembarak (Tembarak), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Tembarak (Kertosono), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java